Ейгюра́нд, Ейґюранд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 70 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 613,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ейгюранд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ейгюранд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез